Оро́ним (от  «гора» +  «имя, название») — собственное название любого объекта рельефа земной поверхности: как выпуклого (гора, горный хребет, холм), так и вогнутого (долина, овраг, впадина, ущелье, котлован), то есть любого орографического объекта; класс топонима. Нередко в литературе ошибочно суживают содержание термина «ороним» только названиями гор и хребтов. Совокупность оронимов именуется оронимией, примеры: оронимия Белоруссии, оронимия Крыма.

Закономерности возникновения, развития и функционирования оронимов изучает оронимика — подраздел топонимики.

Примеры оронимов: гора Эльбрус, Алайская долина, Заалайский хребет, Русские горы, Домбайская поляна, Долгая щель, Боровицкий холм, Воробьёвы горы.

Примечания

Литература 
  
 Ласынова Н. А., Сулейманова Л. Р., Сулейманов Ф. М. Структурно-словообразовательная типология башкирских оронимов // Вестник Челябинского государственного университета. — 2016.

Географические термины
Топонимы
Оронимы